Berliner Musenalmanach oder Berlinischer Musenalmanach steht für folgende in Berlin erschienenen Musenalmanache:

 Berlinischer Musenalmanach (1791–1792), herausgegeben von Karl Heinrich Jördens 
 Neuer Berlinischer Musenalmanach (1793–1797), herausgegeben von Friedrich Schmidt von Werneuchen und Ernst Christoph Bindemann
 Neuester Berliner Musen-Almanach (1802–1803), herausgegeben von Friedrich G. Walter
 Berliner Musenalmanach (1804–1806), herausgegeben von Adelbert von Chamisso und Karl August Varnhagen von Ense
 Berliner Musen-Almanach (1830–1831), herausgegeben von Moritz Veit